Домны — деревня в Новодеревеньковском районе Орловской области, входит в состав муниципального образования Судбищенское сельское поселение.

География 
Расположена в 15 км северо-восточнее Хомутово.

История 
У деревни Домны 18 ноября 1941 года вела бои 55-я кавалерийская дивизия 13-й армии.

Население

Примечания

Ссылки 
 Домны (деревня)

Населённые пункты Новодеревеньковского района